Мурдхонно то — 22-я буква бенгальского алфавита. обозначает церебральный (ретрофлексный, санскр. мурдханья) переднеязычный глухой взрывной согласный. Акшара-санкхья - 1 (один).

В грамматике
 Та — частица, присоединяемая к существительным, числительным и местоимениям для обозначения или подчёркивания определённости.

Бенгальский алфавит